Ово је преглед свих Атлетичара који су освајали бодове на митинзима Дијамантске лиге у 2016. по дисциплиманам у којима су се такмичли и освојеним бодовима. Са сваку диспилину приказани су само митинзи где је та дисциплина била на програму

Мушкарци

100 м

200 м

400 м

800 м

1.500 м

5.000 м

110 м препоне

400 м препоне

3.000 м препреке

Скок увис

Скок мотком

Скок удаљ

Троскок

Бацање кугле

Бацање диска

Бацање копља

Жене

100 м

200 м

400 м

800 м

1.500 м

5.000 м

100 м препоне

400 м препоне

3.000 м препреке

Скок увис

Скок мотком

Скок удаљ

Троскок

Бацање кугле

Бацање диска

Бацање копља 

ИААФ Дијамантска лига 2016.